Antonio Santoro (né en 1989), cycliste italien ;
 Cláudio Santoro (1919-1989), compositeur, chef d'orchestre, violoniste et pédagogue brésilien ;
 Eugenio Santoro (1920-2006), sculpteur suisse ;
 Fabrice Santoro (né en 1972), joueur français de tennis ;
 Fernando Santoro, philosophe et poète brésilien ;
 Gérard Santoro (né en 1961), lutteur français ;
 Michele Santoro (né en 1951), journaliste italien ;
 Rodrigo Santoro (né en 1975), acteur brésilien ;
 Sara Santoro (1950-2016), archéologue italienne.